Belfast North steht für:

 Belfast North (Wahlkreis, Dáil Éireann), einen Wahlkreis für den Dáil Éireann
 Belfast North (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Belfast North (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Belfast North (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus